Irish Classic 2008 (также известен как Lucan Racing Irish Classic 2008 - по названию спонсора) — пригласительный снукерный турнир, который проходил со 2 по 3 августа 2008 года в Килдэре, Ирландия.  Победителем турнира стал Кен Доэрти, обыгравший в финале Фергала О'Брайена со счётом 5:2.

Результаты

Примечания 

Irish Classic
2008 год в снукере